Păuca:
 Comuna Păuca
 Păuca (Pókafalva, Törnen, Pocken, Pokendorf), un sat în județul Sibiu
 Râu
 Râul Păuca, un curs de apă, afluent al râului Secaș

Păucă 
 Nume de familie
 Simona Păucă (* 1969, Azuga, județul Prahova, Muntenia), o gimnastă română

Toponime românești